Gaëtan Cannizzo (né le  à Brest en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur avec les Albatros de Brest.

Biographie 
Né à Brest, Cannizzo y commence le hockey sur glace. Après avoir effectué l'intégralité de sa formation dans le club finistérien il y commence sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans. Il effectue également ses débuts dans les équipes de France jeunes la même année. Il jouera un mondial des moins de 18 ans et deux avec les moins de 20 ans. En 2014 il remporte la médaille de bronze avec l'équipe de France des moins de 20 ans.

En club il remporte le titre de Division 1 lors de la saison 2012-2013 avec les Albatros. Après 3 ans en Ligue Magnus, le club redescend en Division 1. Cannizzo reste fidèle à son club formateur. Au terme d'une saison 2020-2021 perturbée par la pandémie de Covid-19, Cannizzo annonce sa retraite sportive. En 10 saisons, il aura joué 290 matchs avec les Albatros.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2011-2012 || Albatros de Brest || Division 1 || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Albatros de Brest II || Division 3 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest || Division 1 || 21 || 0 || 1 || 1 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest II || Division 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 22 || 0 || 2 || 2 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Albatros de Brest II || Division 3 || 3 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest II || Division 3 || 4 || 2 || 3 || 5 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 0 || 4 || 4 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest II || Division 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 0 || 4 || 4 || 12 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2017-2018 || Albatros de Brest || Division 1 || 13 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 2 || 4 || 6 || 10 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Albatros de Brest || Division 1 || 25 || 1 || 5 || 6 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Albatros de Brest || Division 1 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 2||-1|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0|| 2||-1|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 4||0|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Brest
Défenseur de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Brest Albatros Hockey